Ringstedt kan syfta på:

 Ringstedt (ätt) – en svensk ätt 1094

Geografi

Danmark 

 Ringsteds kommun

Tyskland 

 Ringstedt, Geestland – tidigare kommun, Geestland, Niedersachsen,